1. Division austriacka w piłce nożnej (1988/1989) była 78. sezonem najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Austrii. W pierwszej rundzie rywalizowało 12 zespołów. W drugiej rundzie 8 najlepszych zespołów z pierwszej rundy zakwalifikowało się do grupy mistrzowskiej, gdzie toczyła się walka o tytuł mistrza Austrii. 4 pozostałe zespoły rywalizowały z 4 najlepszymi zespołami z niższej ligi o udział w przyszłorocznych rozgrywkach. Tytułu nie obroniła drużyna Rapid Wiedeń. Nowym mistrzem Austrii został zespół Swarovski Tirol Innsbruck.

1. runda

2. runda

Grupa mistrzowska

Grupa awans/spadek

Zobacz też 
 Bundesliga austriacka w piłce nożnej mężczyzn

Bibliografia 
 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Austrii
1988 w piłce nożnej
1989 w piłce nożnej
1988 w Austrii
1989 w Austrii